Ben Chiarot (né le 9 mai 1991 à Hamilton dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue actuellement au poste de défenseur pour les Red Wings de Détroit.

Biographie

En club 
Il est sélectionné en  position au total par les Thrashers d'Atlanta au repêchage d'entrée dans la LNH 2009.

Le 15 mars 2011, il signe son premier contrat professionnel avec les Thrashers d'Atlanta. 

Il joue son premier match dans la LNH, le 2 novembre 2013, contre les Blackhawks de Chicago. Le 3 janvier 2015, Chiarot marque son premier but dans la LNH, contre les Maple Leafs de Toronto.

Le 4 juillet 2019, il signe un contrat avec les Canadiens de 3 ans et 10,5 millions de $.

Le 16 mars 2022, il est échangé aux Panthers de la Floride en retour de l'attaquant Ty Smilanic, d'un choix conditionnel de  ronde en 2023 et d'un choix conditionnel de  tour en 2022.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2007-2008 || Storm de Guelph || LHO || 31 || 0 || 0 || 0 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Storm de Guelph || LHO || 67 || 2 || 10 || 12 || 111 || 4 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2009-2010 || Storm de Guelph || LHO || 41 || 4 || 9 || 13 || 106 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Wolves de Sudbury || LHO || 26 || 4 || 4 || 8 || 61 || 4 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2009-2010 || Wolves de Chicago || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Wolves de Sudbury || LHO || 25 || 5 || 8 || 13 || 62 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Spirit de Saginaw || LHO || 39 || 5 || 19 || 24 || 51 || 12 || 1 || 4 || 5 || 21
|-
| 2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean || LAH ||  18 || 1 || 1 || 2 || 19 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Eagles du Colorado || ECHL || 24 || 6 || 7 || 13 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 61 || 1 || 11 || 12 || 81 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 65 || 6 || 14 || 20 || 96 || 21 || 2 || 3 || 5 || 16
|-
| 2013-2014 || Jets de Winnipeg || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 24 || 4 || 5 || 9 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Jets de Winnipeg || LNH || 40 || 2 || 6 || 8 || 22 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || Jets de Winnipeg || LNH || 70|| 1|| 9|| 10|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Jets de Winnipeg || LNH || 59 || 2 || 10 || 12 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Jets de Winnipeg || LNH || 57 ||2 || 12 || 14 || 	32 || 16 || 0 || 3 || 3 || 15
|-
| 2018-2019 || Jets de Winnipeg || LNH || 78 || 5 || 15 || 20 || 62 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Canadiens de Montréal || LNH || 69 || 9 || 12 || 21 || 61 || 10 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
| 2020-2021 || Canadiens de Montréal || LNH || 41 || 1 || 6 || 7 || 50 || 22 || 1 || 1 || 2 || 16
|-
| 2021-2022 || Canadiens de Montréal  || LNH || 54 || 7 || 11 || 18 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Panthers de la Floride || LNH || 20 || 3 || 5 || 8 || 11 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-

| 489 || 31 || 87 || 118 || 351 || 66 || 1 || 7 || 8 || 53

Références 

Naissance en mai 1991
Naissance à Hamilton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Panthers de la Floride